

Розвелл — місто, штат Джорджія
 Розвелл — місто, штат Нью-Мексико
 Розвелл — селище, штат Огайо
 Розвелл — переписна місцевість, штат Південна Дакота

Див. також 
 Роузвілл